Düsseldorf kan syfta på:

 Düsseldorf – en stad i Tyskland
 Regierungsbezirk Düsseldorf – ett av fem regeringsområden i det tyska förbundslandet Nordrhein-Westfalen
 Düsseldorf (EP) – en EP från 1996 av bob hund
 Düsseldorfskolan – en konstriktning på 1800-talet som utgick från akademin i Düsseldorf